Siemiątkowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Siemiątkowo (Powiat Ostrołęcki), Dorf im Powiat Ostrołęcki der Woiwodschaft Masowien; siehe: Troszyn (Powiat Ostrołęcki)
 Siemiątkowo (Powiat Żuromiński), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Żuromiński der Woiwodschaft Masowien